Aleksandr Warłamow (1801–1848) – rosyjski kompozytor
 Aleksandr Warłamow (1904–1990) – radziecki kompozytor